Ирека — топоним в России:
 Ирека — в Марий Эл и Кировской области, приток р. Уржумка.
 Ирека — в Марий Эл, приток р. Масаринка.